Le terme DRAM peut désigner :

 DRAM, Dakar Rock And Metal, la plus grande communauté (famille) des fans de rock et metal au Sénégal. 

 Le dram est la devise utilisée en Arménie depuis 1993.
 La dram, aussi connue sous le nom de drachme (ou drachm) du système de unités de mesure anglo-saxonnes.
 La Dynamic Random Access Memory (DRAM) est un type de mémoire vive.
 Dommages dus aux Rayonnements électro magnétiques sur les Armes et les Munitions ; une norme sur la stabilité des munitions.
 Direction régionale des affaires maritimes